Ржищев — фамилия и топоним:

 Ржищев — город в Киевской области.
 Ржищев — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.
 Ржищев, Борис Григорьевич (1946—2020) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России (1992).